Laje kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Laje (ort), Bahia, Campo Formoso, 
 Laje (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar